

Cinéma 
Petites Coupures est le titre de plusieurs films :
 Petites Coupures, film français réalisé par Pascal Bonitzer, sorti en 2003 ;
 Petites Coupures, court métrage belge réalisé par Stéphane Hénocque, sorti en 2016 ;

Littérature 
 Petites coupures, recueil de nouvelles de Dominique Costermans, publié en 2014 (Quadratures)

Bande dessinée 
 Petites Coupures, album franco-suisse réalisé par Joseph Incardona et Vincent Gravé, publié en 2009 (Les Enfants rouges).